Fleuth steht für:
Fleuth (Stolberg), ein Ortsteils von Stolberg in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
Gelderner Fleuth, rechter Nebenfluss der Niers bei Geldern, Nordrhein-Westfalen
Issumer Fleuth mit Nenneper Fleuth, rechter Nebenfluss der Niers bei Kevelaer, Nordrhein-Westfalen
Kervenheimer Mühlenfleuth, Nebengewässer der Niers bei Weeze, Nordrhein-Westfalen
Fleuthkuhlen, ein Naturschutzgebiet am Niederrhein zwischen Geldern und Issum, Nordrhein-Westfalen
Willicher Fleuth, Nebengewässer der Niers bei Willich, Nordrhein-Westfalen